Sacco di Anversa (4-7 novembre 1576) o "Furia d'Anversa" o "Furia spagnola", dovuto all'ammutinamento dei mercenari spagnoli durante la Guerra degli ottant'anni
 Assedio di Anversa (1584-1585), condotto da forze spagnole contro una guarnigione della Repubblica delle Sette Province Unite olandese durante la Guerra degli ottant'anni
 Assedio di Anversa (1814), condotto da forze alleate contro una guarnigione francese durante le guerre napoleoniche
 Assedio di Anversa (1832), condotto da forze francesi contro una guarnigione olandese durante la campagna dei dieci giorni.
 Assedio di Anversa (1914), condotto da forze tedesche contro una guarnigione belga, francese e britannica nel 1914 durante la prima guerra mondiale
 l'Invasione tedesca del Belgio nel 1940 comprendeva una serie di notevoli combattimenti intorno ad Anversa, condotto da forze tedesche contro una guarnigione belga, durante la seconda guerra mondiale
 la Battaglia della Schelda – battaglia per il controllo di Anversa, condotta dalle forze alleate contro una guarnigione tedesca nel 1944 durante la seconda guerra mondiale.